Euro Players Tour Championship 2010/2011 är en serie om sex mindre rankingturneringar i snooker som spelas under hösten 2010 i kontinentala Europa. Detta är första upplagan av denna tour.

Format
Var och en av de sex turneringarna spelas under en period av 3–4 dagar. De 24 mest framgångsrika spelarna i denna tour, samt de sex turneringarna i Players Tour Championship 2010/2011 i England, kvalificerar sig till finalspelet i Players Tour Championship 2010/2011 som avgörs i mars 2011. Denna ranking baseras på inspelade prispengar.

I turneringarna deltar såväl professionella spelare som amatörer, de är öppna för alla spelare. Turneringarna är avsedda för maximalt 128 spelare, så om fler är anmälda spelas kvalmatcher dagarna före huvudturneringen. Det delas ut rankingpoäng i deltävlingarna (2000 poäng till segraren) och i finalspelet (3000 poäng till segraren). Alla matcher avgörs i bäst-av-7 frames.

Resultat

Euro Players Tour Championship 1
Euro Players Tour Championship 1 spelas 27–29 augusti i Fürth, Tyskland. Turneringen är även känd under namnet Paul Hunter Classic. 222 spelare var anmälda, vilket innebar att 94 kvalmatcher fick spelas före huvudturneringen med 128 deltagare. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna:

Euro Players Tour Championship 2
Euro Players Tour Championship 2 spelas 1–3 oktober i Brygge, Belgien. 166 spelare var anmälda vilket innebar att 38 kvalmatcher fick spelas den 30 september. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna.

Euro Players Tour Championship 3
Euro Players Tour Championship 3 spelades 22–24 oktober i Rüsselsheim, Tyskland. 128 spelare var anmälda, varav 115 kom till start. För första gången någonsin i snookerhistorien gjordes det två officiella maximumbreak två dagar i rad: Thailändaren Thanawat Thirapongpaiboon blev vid 16 år och 312 dagars ålder den klart yngste någonsin att åstadkomma ett officiellt maximumbreak. Det tidigare rekordet hade Stephen Maguire med 19 år. Dagen därpå gjorde walesaren Mark Williams sitt andra maximumbreak i karriären. Detta var blott andra gången någonsin som det gjorts två maximumbreak i samma tävling, den första gången var VM 2009.

Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna:

Euro Players Tour Championship 4
Euro Players Tour Championship 4 spelades 29–31 oktober i Gloucester, England (ursprungligen var den planerad att hållas i Offenburg, Tyskland, men dålig biljettförsäljning på grund av en krock med en annan snookerturnering gjorde att tävlingen fick flyttas). 131 spelare var anmälda vilket gjorde att tre kvalmatcher fick spelas den 28 oktober. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna.

Euro Players Tour Championship 5
Euro Players Tour Championship 5 spelades 12–14 november i Hamm, Tyskland. 119 spelare var anmälda, vilket gjorde att 9 spelare fick stå över första omgången. John Higgins spelade sin första tävling efter att ha varit avstängd i ett halvår, och vann direkt. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna.

Euro Players Tour Championship 6
Euro Players Tour Championship 6 spelades 19–21 november i Prag, Tjeckien. 127 spelare var anmälda, vilket innebar att toppseedade Mark Selby fick stå över första omgången. Engelsmannen Rory McLeod gjorde ett maximumbreak, hans första i karriären, i sin match i tredje omgången mot thailändaren Issara Kachaiwong. Nedan redovisas resultaten från och med kvartsfinalerna:

Externa länkar

Källor

Snookersäsongen 2010/2011
2010 i Tyskland
2010 i Belgien
2010 i Tjeckien
2010 i Storbritannien
Players Tour Championship

en:Players Tour Championship 2010/2011
ru:Players Tour Championship 2010/2011
sk:Players Tour Championship 2010/2011